Syncope – w medycynie omdlenie
 Syncope – trzeci album zespołu aggrotech Tactical Sekt
 Syncope – rodzaj płazów z rodziny wąskopyskowatych.